Milius ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Milius (* 1975), deutsche Ingenieurin und Hochschullehrerin
 Celia Milius (* 1942), US-amerikanische Schauspielerin, siehe Celia Kaye
 Erich Milius (1907–1996), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann Milius (1903–1979), deutscher Sportfunktionär
 Jeronimas Milius (* 1984), litauischer Sänger
 John Milius (* 1944), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Pierre Bernard Milius (1773–1829), französischer Gouverneur, Teilnehmer an der Baudin-Expedition
 Vytas Milius (* 1949), litauischer Richter

Siehe auch:
 Millius
 Mylius